Oporba, u politici
 Opozicija (astronomija)
 Nasuprotnost (opozicija), pojam koji se koristi u biologiji